

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Błądzim – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano
 Błądzim – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Błądzim – osada wsi Krzymów w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna

Inne 
 Błądzim – przystanek kolejowy